Каюза́к-сюр-Вер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 60 км на північний схід від Тулузи, 20 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 584 осіб у працездатному віці (15-64 років) 409 були активні, 175 — неактивні (показник активності 70,0%, у 1999 році було 64,0%). З 409 активних працювало 379 осіб (206 чоловіків та 173 жінки), безробітних було 30 (14 чоловіків та 16 жінок). Серед 175 неактивних 51 особа була учнем чи студентом, 69 — пенсіонерами, 55 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 477 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1081,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Каюзак-сюр-Вер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн